Der Claremont-Serienkiller wird mit zwei getöteten Frauen und einer vermissten Frau in den Jahren 1996 und 1997 im australischen Claremont in Verbindung gebracht.

Morde 
Am 26. Januar 1996 verschwand die 18-jährige Sarah Spiers, nachdem sie sich im Anschluss an den Besuch eines Nachtclubs ein Taxi gerufen hatte. Am 9. Juni 1996 verschwand dann die 23-jährige Jane Rimmer, die jedoch im August 1996 30 km entfernt im Buschland bei Wellard tot aufgefunden wurde. Ein drittes Opfer verschwand am 14. März 1997. Dabei handelte es sich um die 27-jährige Ciara Glennon, die am 3. April 1997 tot aufgefunden wurde. Ab diesem Zeitpunkt gingen die Ermittler von einem Serienmörder aus. Bei den Ermittlungen stieß man auf eine weitere Vermisste, die 22-jährige Julie Cuttler, die schon 1988 verschwand.

Die Ermittlungen konzentrierten sich zunächst auf die Überprüfung der Taxifahrer, da alle Opfer vermutlich nach dem Verlassen eines Nachtclubs ein Taxi nutzten. Die Ermittlungen verliefen jedoch ohne Erfolg. Erst 2006 gab es einen ersten Verdächtigen. Mark Dixie hatte in Großbritannien ein 18-jähriges Model getötet und war zur fraglichen Zeit der Claremont-Morde in Australien. Zudem wurde an einer 1998 in Australien getöteten und vergewaltigten, nicht identifizierten Frau seine DNA gefunden. Trotz eingehender Überprüfung konnte er nicht zweifelsfrei mit den Claremont-Morden in Verbindung gebracht werden. Er wurde 2008 zu 34 Jahren Haft für den Mord in Großbritannien verurteilt.

Weblinks 
 
 
 
 Hunt for a Killer: The Claremont Murders – Crime Investigation Australia – YouTube (englisch)

Serienmörder (Australien)
Serienmorder
Ungeklärter Kriminalfall
Kriminalfall (20. Jahrhundert)
Person unbekannten Namens
Kriminalfall in Australien
Medialer Personenname
Geboren im 20. Jahrhundert
Geschlecht unbekannt